«Ля Діссалініє́н» (, креоль. Desalinyèn) або ж «Дессалі́на» — національний гімн Гаїті, названий на честь першого президента (потім імператора) країни Жан-Жака Десселіна.

Слова

Див. також 
 Прапор Гаїті
 Герб Гаїті

Національні символи Гаїті
Гаїті
Гаїті
Музика Гаїті